Winterthur steht für:
 eine schweizerische Stadt, siehe Winterthur
 einen Bezirk des Kantons Zürich, siehe Winterthur (Bezirk)
 eine ehemalige schweizerische Versicherungsgesellschaft, siehe Winterthur Group, und deren ehemalige deutsche Tochtergesellschaft, die DBV-Winterthur Holding AG
 die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur
 einen nach der Stadt benannten Asteroid, siehe (43669) Winterthur
 ein Schweizer Industrieunternehmen, siehe Winterthur Technologie
 eine Gemeinde im US-Bundesstaat Delaware, siehe Winterthur (Delaware)
 ein Museum der Americana und Herrensitz der Familie DuPont, siehe Winterthur Museum and Country Estate

Winterthur ist Namensbestandteil von:
 Johannes von Winterthur (auch Vitoduranus; * um 1300; † 1348 oder 1349), deutscher Franziskaner und mittelalterlicher Chronist

Als Grafen von Winterthur waren bekannt:

Siehe auch:

 Schlachten bei Winterthur (Begriffsklärungsseite), École de Winterthour
 Winterthur-Schleife, Teil der außenliegenden Heusinger-Steuerung einer Dampflokomotive
 Oberwinterthur, heute ein Stadtteil von Winterthur